Giovanni Grasso puede referirse a:

Giovanni Grasso (1873-1930) (1873–1930), actor teatral y cinematográfico italiano
Giovanni Grasso (1888-1963) (1888-1963), actor teatral y cinematográfico italiano